«Пригоди капітана Врунгеля» — гумористична повість письменника Андрія Некрасова.
 «Пригоди капітана Врунгеля» — анімаційний серіал, створений об'єднанням художньої мультиплікації Київнаукфільму.